Pratts ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pratts (Alabama)
 Pratts (Mississippi)
 Pratts (New York)
 Pratts (Ohio)
 Pratts (Virginia)
 Pratts Corner (Connecticut)
 Pratts Corner (Massachusetts)
 Pratts Fork (Ohio)
 Pratts Hollow (New York)

Sonstiges:
 Pratts Peak, Berg im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 Pratt
 Prats
 Praz